

Tilga, une localité située dans le département de Tougouri.
 Tilga-Bangré, une localité située dans le département de Tougouri.

Tilga, un village localité de la commune d'Emmaste .
 Tilga, une localité de la commune de Rõngu.